

Клюкі — гміна в Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Клюкі — село в гміні Клюкі Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Клюкі — село в гміні Мінськ-Мазовецький Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Клюкі — село в гміні Калушин Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Клюкі — село в гміні Смолдзіно Слупського повіту Поморського воєводства
 Клюкі — село в гміні Пшелевіце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства